Лакхнау:

 Лакхнау — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Лакхнау — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.